

Слобозія-Ноуе () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Стенішешть.
 Слобозія-Ноуе () — село у повіті Яломіца. Адміністративно підпорядковується місту Слобозія.

Нова Слобозія () — село у Сороцькому районі.